Карин Сапорта (, 1950, Париж) — французская танцовщица и хореограф, представительница нового французского танца.

Биография и творчество 

Отец — испанец, мать — русского происхождения. Училась в Национальной консерватории, затем обучалась философии и социологии в Парижском университете-X (Нантерр) и в США. В 1988—2003 — руководитель Национального хореографического центра г. Кан и региона Нижняя Нормандия. Поставила танцы в фильме Питера Гринуэя «Книги Просперо» (1991). Занимается также фотографией и кино. Со второй половины 1990-х сотрудничает в России с балетным театром Екатеринбурга (см.: ). Ассоциированный артист Национальной библиотеки Франции, где её труппа выступает в специальном помещении Dansoir (Танцзал).

Избранные постановки 
 1980 — Judith
 1983 — Hypnotic Circus
 1985 — Les Pleurs en Porcelaine
 1990 — La poudre des anges
 1991 — La Princesse de Milan (на музыку Майкла Наймана по драме Шекспира Буря)
 1991 — Carmen
 1993 — Phaëton (по опере Люлли)
 1993 — L’impur
 1995 — La Pâleur du ciel
 1997 — Bolchoï destroy
 1998 — (A ma mère) La Fiancée aux yeux de bois
 1999 — Une rose… a circle of kisses (по текстам Гертруды Стайн)
 2000 — Charmes
 2000 — Спящая красавица / Belle, au bois dormant (на музыку Чайковского)
 2001 — Le Garage
 2002 — Les Guerriers de la brume
 2003 — Magic dancing
 2003 — Об Андрее Рублеве/ A propos d’Andreï Roublev
 2004 — Огни мюзик-холла / Feu le music-hall (по текстам Колетт)
 2004 — La Force de l’Ame I, II
 2005 — Lettres à un ami d’Afrique
 2006 — Dans le regard de la nuit…
 2007 — Wild
 2007 — Албания, или Глаза цвета сирени/ Albane (ou) les yeux mauves
 2008 — A comme Alice (по мотивам Льюиса Кэрролла)
 2008 — Notes (на музыку Стива Райха)
 2008 — La vierge des orties (по сказке братьев Гримм)
 2009 — L'enfance ou (les plages du temps)
 2009 — La Maison Chéri-Chérie (на музыку Stabat Mater Перголези)
 2010 — Музыкальный автомат / Jukebox (по песням 1960-2010)

Признание 
Кавалер Ордена Почётного легиона, офицер Ордена искусств и литературы.

Литература 
 Karine Saporta, Peter Greenaway: roman photo. Paris: A. Colin, 1990

Ссылки 
 Официальная биография 
 Сайт компании Карин Сапорта